

Sport
Hockeytown è il soprannome della città di Detroit
Hockeytown è il soprannome della città di Warroad

Cinema
Hockeytown è un documentario del 2019 di Daniele Rielli